Giuseppe Trinchero – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luigi Trinchero – scultore italiano 
 Serge Trinchero – ex calciatore svizzero